Patrol – szczyt w Paśmie Zgórskim w Górach Świętokrzyskich
 Patrol (The Guardian) – amerykański film sensacyjny z 2006 roku
 grupa harcerzy wykonująca wspólne zadanie, nieformalny zastęp harcerski utworzony ad hoc
 Patrol – magazyn kryminalny TVP Info
 patrol (wojsko)